Csehország
Svídnice, település a Chrudimi járásban
Svídnice, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban